
Molekulska formula -{C4H6O2}- se može odnositi na:

 1,4-Butinediol
 γ-butirolakton
 Krotonska kiselina
 Diacetil
 Izokrotonska kiselina
 Metacrilna kiselina
 Metil akrilat
 Vinil acetat
 Sukcinaldehid